Неджефаба́д () — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Неджефабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Мехрдешт (بخش مهردشت)
Население области на 2006 год составляло 279 014 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана